Acros Carib é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1992/93.

Clubes de futebol de Belize